PSX puede referirse a: 
 PlayStation, comúnmente abreviada como «PSX»
 Phillips 66 Company, con PSX como su símbolo bursátil del NYSE.
 PSX (grabadora de video digital), grabadora de video digital basada en una PlayStation 2 .